Het woord is afgeleid van het Latijnse woord "primus", dat "(de) eerst(e)" betekent.

 Primaat (persoon), iemand bovenaan in een kerkelijke organisatie
 Primaten, de zoogdieren die tot de orde apen en mensapen behoren